La denominación Aston Martin V8 generalmente se refiere al modelo DBS basado en el Aston Martin V8 de 1969 a 1990. Sin embargo, Aston Martin también ha utilizado el nombre para otros vehículos. A continuación se muestra una lista de todos los coches de carretera Aston Martin V8:
 1969-1990 V8
 1976-1989 V8 Lagonda
 1977-1989 V8 Vantage
 1988-2000 V8 Virage
 1993-1999 V8 Vantage
 2005-2017 V8 Vantage

V8